Wilpischen ist der deutsche Name zweier ostpreußischer Orte, die heute im Gebiet der russischen Oblast Kaliningrad liegen:
 Wilpischen, 1928 bis 1946 Eichenfeld, Kreis Gumbinnen, seit 1946: Kaspijskoje, Siedlung im Rajon Gussew
 Wilpischen, 1938 bis 1946 Wilpen, Kreis Stallupönen/Ebenrode, ab 1946: Nagornoje, untergegangener Ort im Rajon Nesterow